Mathilde Arbey (1890-1966) : peintre française ;
 Pierre-François Arbey (1805-1857) : homme politique français.